Psychedelic Shack (album), een studioalbum van The Temptations
 Psychedelic Shack (single), een single van dit album